Jahr signifie « année » en allemand. C'est aussi un nom référant à :

Patronyme 

 Adolf Jahr (1893–1964), chanteur1 et acteur suédois.
 Arno Jahr (1890-1943), Generalleutnant allemand.
 Georg Heinrich Gottlieb Jahr (1800-1875), médecin germanophone français, pionnier de l'homéopathie.
 Line Jahr (1984-), sauteuse à ski norvégienne.
 Peter Jahr (1959-), homme politique allemand.

Entreprise 
 Gruner + Jahr, groupe de presse allemand.